Ван () — корейське прізвище.
  — південнокорейська акторка.
 Ван Гі Чхун — південнокорейський дзюдоїст.
  — південнокорейська акторка.
  — південнокорейська акторка.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища